Six Feet Under (band), een deathmetalband
Six Feet Under (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie van HBO
Six Feet Under (album), het eerste soundtrackalbum van deze televisieserie
Six Feet Under (Billie Eilish), een single van de Amerikaanse singer-songwriter Billie Eilish